Più personaggi portano il cognome Galilei:

 Galilei, famiglia di Firenze
 Vincenzo Galilei (1520 ca. – 1591), musicista e padre di Galileo Galilei
 Michelangelo Galilei (1575-1631), figlio di Vincenzo Galilei. Maestro di musica. Compositore e liutista. Sposa Anna Chiara Bandinelli
 Galileo Galilei (1564-1642), figlio di Vincenzo Galilei. Scienziato, rifondatore della scienza
 Virginia Galilei (1600-1634), figlia di Galileo, suora, di lei restano molte lettere inviate al padre
 Vincenzio Galilei (1606-1649), figlio di Galileo, scienziato, letterato e poeta aiutò il padre in varie esperienze. Sposa Sestilia Bocchineri.
 Alessandro Galilei (1691-1736), architetto costruttore della facciata di San Giovanni in Laterano, della Cappella Corsini nella suddetta basilica e della facciata di San Giovanni dei Fiorentini.

Galilei (plurale di galileo, ovvero "della Galilea") era il nome con cui l'imperatore Giuliano chiamava i cristiani